

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Horu“ beginnt.

Horu 



Horun 
 Horuna, Stanislaw (* 1989), ukrainischer Karateka

Horup 
 Hörup, Jacob Jensen (1797–1848), dänisch-deutscher Maler, Lithograf und Zeichenlehrer

Horus 
 Horusitzky, Zoltán (1903–1985), ungarischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge